Рослина:
 Бузок — рослина родини Маслинових
 Бузок звичайний
 Бузок карпатський — реліктова рослина родини Маслинових
Природоохоронні території:
 Бузок — ботанічний заказник, Закарпатська область
 Бузок угорський — пам'ятка природи, Львівська область
 Бузок угорський — пам'ятка природи, Закарпатська область
 Бузок угорський — втрачена пам'ятка природи, Свалявський район, Закарпатська область
 Бузок угорський — втрачена пам'ятка природи, Перечинський район, Закарпатська область
Інші значення:
 «Бузок» — український короткометражний художній фільм режисерки Катерини Горностай.